E1 puede referirse a:

Geografía 
 Ruta europea E1, una carretera europea de Portugal, España, Reino Unido e Irlanda.
 E1 (Jerusalén), asentamiento israelí situado entre Jerusalén Este y Ma'ale Adumim.

Biología 
 Caja E1, nombre que recibe una de las secuencias reguladoras que forman parte del gen de la insulina.
 Ciclina E1, una proteína codificada en humanos por el gen ccne1.
 E1 (VHC), una proteína estructural viral en la hepatitis C.

Tecnología 
 Olympus E-1, cámara fotográfica de 2003.
 Grumman E-1 Tracer,  el primer avión de Alerta Temprana Aérea (AEW) usado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en 1954.
 Motorola ROKR E1, el primer teléfono móvil que incorpora el reproductor de música iTunes en 2005.
 1963-038C,  también conocido como Transit 5E1, un satélite artificial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzado en 1963.
 E1, un formato de transmisión digital que es una implementación de la portadora-E.

ru:E1